Osoby:
 Carl Weichselbaumer – niemiecki pisarz
 Karl Weichselbaumer – austriacki polityk

Zobacz też:
 Weichselbaum
 Weixelbaumer